Грифель:
 Грифель — палочка или стержень для писания на грифельной доске.
 Грифель — стержень карандаша.